Minuteman puede referirse a:

The Minute Man, una conocida estatua estadounidense hecha para conmemorar las batallas de Lexington y Concord.
LGM-30 Minuteman, un misil nuclear estadounidense.
Proyecto Minuteman Una milicia en EE. UU.
Minutemen (película), una película de Comedia/Sci-Fi/Aventura producida por Disney Channel y bajo el sello Disney Channel Original Movie.
Minutemen (banda), banda de hardcore punk estadounidense de los años 1980.